Beith Golf Course is een golfbaan in Beith in Schotland. De golfbaan heeft 18 holes en is opgericht in 1896. Bij de oprichting had Beith Golf Course 9 holes, maar dit is later uitgebreid tot de huidige 18 holes.

Scorekaart
 

Golfbaan in Schotland
North Ayrshire